

События 
 25 февраля — открыта скоростная подземная железная дорога метрополитеновского типа — PATH (аббр. от ), соединяющая Манхэттен (центр Нью-Йорка) с городами Хобокен, Джерси-Сити, Хэррисон и Ньюарк в штате Нью-Джерси.
 21 апреля
 Станции Парижского метрополитена: «Реомюр — Севастополь», «Шатле», «Барбес — Рошешуар» превращены в пересадочные узлы.
 Открыта 4 линия Парижского метрополитена, станции: «Порт-де-Клиньянкур», «Симплон», «Маркаде — Пуассонье», «Шато-Руж», «Гар-дю-Нор», «Гар-де-л’Эст», «Шато д’О», «Страсбур — Сен-Дени», «Этьен Марсель».
 27 апреля — открыта станция «Ле-Аль» Парижского метрополитена.
 21 мая — в Лондонском метрополитене открыта станция «Прэстон Роад».
 Линия Берлинского метрополитена продлена до станции «Шпиттельмаркт» ().
 В Лондонском метрополитене электрифицирован участок «Ист-Хэм» — «Баркинг».
 Пуск участка «Ховард» — «Аргайл» Красной линии Чикагского метрополитена.

Примечания 

Годы в истории метрополитена